Les termes de siège du Quesnoy ou bataille du Quesnoy voire siège de Le Quesnoy ou bataille de Le Quesnoy  peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

Siège du Quesnoy (1184) attaqué par le comte de Flandre Thierry d'Alsace et défendue par Baudouin V de Hainaut.
Siège du Quesnoy (1340) par le Jean duc de Normandie, pendant la guerre de Cent Ans, qui échoue à prendre la ville,
Siège du Quesnoy (1477) par les troupes de Louis XI qui prennent la ville,
Siège du Quesnoy (1552) par les troupes de Henri II qui prennent la ville,
Siège du Quesnoy (1566) par les troupes protestantes de Guillaume prince d'Orange qui prennent la ville,
Siège du Quesnoy (1654) par les troupes Françaises du maréchal de Turenne qui prennent la ville,
Siège du Quesnoy (juin 1712) pendant la guerre de Succession d'Espagne, du  au , la ville est prise par les Impériaux, 
Siège du Quesnoy (septembre 1712), du  au , la ville est reprise par les troupes Françaises.
 durant la première Coalition des guerres de la Révolution, du  au , la ville est prise par les coalisés.
Siège du Quesnoy (1794), la ville est reprise par les troupes Françaises du général Schérer.
, la ville est prise et libérée le , à la fin de la Première Guerre mondiale, par la Division néo-zélandaise,
Siège du Quesnoy (1940), du 18 au , pendant la bataille de la Sambre durant la bataille de France, la ville est prise par les troupes allemandes.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Enceinte du Quesnoy

Quesnoy, Le
Le Quesnoy